Drymophila:
 (лат. Drymophila) — род птиц из семейства полосатых муравьеловок (Thamnophilidae). Русское название — Длиннохвостые муравьянки.
 (лат. Drymophila) — род цветковых растений семейства Alstroemeriaceae.